

Geografia

Niemcy 
 Deutsch Crone – była nazwa dawnego powiatu

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wałcz

Zobacz też 
 Crone